Меса де Сан Андрес има више значења:

 Меса де Сан Андрес, Сан Андрес (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Меса де Сан Андрес (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику